Диспозиција може бити:
Диспозиција, термин из психологије
Диспозиција (право), део правне норме